John Barclay (1582-1621) – scrittore e poeta scozzese
 John Barclay (1892-1978) – attore britannico
 John Barclay (1986 -) – rugbista a 15 scozzese